Charity Challenge 1997 (также известен как Liverpool Victoria Charity Challenge 1997 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший со 2 по 5 января 1997 года в Бирмингеме, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Ронни О'Салливана, со счётом 9:8. Хендри лидировал 8:2, однако О'Салливан смог сравнять счёт к концу игры. В решающем же фрейме финального матча Стивен сделал свой четвёртый к тому времени максимальный брейк в карьере.

Высший брейк 

 147 — Стивен Хендри (финал)

Призовой фонд 

 Чемпион турнира, Стивен Хендри, за победу получил 30 000 фунтов стерлингов. На благотворительные цели было пожертвовано 100 000 фунтов, плюс 20 000 за брейк в 147 очков. Финалист — Ронни О'Салливан — получил £ 20 000.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Найджел Бонд 5:2 Ален Робиду  
 Алан Макманус 5:1 Даррен Морган  
 Кен Доэрти 5:4 Стив Дэвис  
 Джон Пэррот 5:2 Джимми Уайт

Финал

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org 

Liverpool Victoria Charity Challenge
1997 год в снукере